Ахма́дов, Муса́ Магоме́дович () — чеченский писатель, поэт и драматург, член Союза писателей Чечни, Заслуженный работник культуры Чеченской Республики, Народный писатель Чеченской Республики (2006), президент Клуба писателей Кавказа, Народный писатель Кавказа, главный редактор литературно-художественного журнала «Вайнах», лауреат премии «Серебряная сова» (2006).

Биография 
Муса Ахмадов родился 28 января 1956 года в Киргизии. В 1957 года его семья вернулась из мест высылки на родину в село Малые Варанды Шатойского района. Там Муса окончил восьмилетнюю школу, полное среднее образование получил в Шатое.

В 1979 году окончил филологический факультет ЧИГУ. После окончания вуза работал учителем в сельской школе, редактором книжного издательства, старшим редактором детского журнала «Стелаӏад» («Радуга»), главным редактором литературно-художественного журнала «Орга», заведующим литературным отделом Чеченского театра, заведующим отделом учебно-методического центра Министерства культуры Чеченской республики, преподавателем ЧГУ. С 2000 по 2002 годы работал в организации «Врачи мира» (Франция) в качестве этнопсихолога. С 2004 года по настоящее время является главным редактором литературно-художественного журнала «Вайнах».

Его пьеса «Волки» была издана отдельной книгой на французском языке в Париже в 2002 году. В 2005 году по этой пьесе был поставлен спектакль на сцене театра «Дом восточно-европейской пьесы».

Является автором учебно-методических пособий и программ по чеченскому языку, этике и культуре для школ и вузов. Произведения писателя переведены на балкарский, французский, японский, немецкий языки.

В 2011 году награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

В 2022 году награждён Почётным знаком «За трудовое отличие».

Библиография 
на чеченском языке
 «Деревья в сумерках» (1989, роман, повести, рассказы);
 «Сто тысяч добрых дел» (2002, рассказы, пьесы и стихи для детей);
 «Собрание сочинений в 5 томах»:
 I том, повести и рассказы (2005);
 II том, романы (2006);
 III том, драматургия (2009);
 IV том, поэзия, статьи, эссе, интервью (2012);
 «Учим буквы» (Азбука в стихах, 2006);
 «Ночь в пустом доме» (1991);
 

на русском языке
 «Ночь в пустом доме» (1983, рассказы, повести);
 «На заре, когда звезды гаснут» (1986, роман, рассказы);

Учебно-методические пособия 
 Учебник для старших классов «Чеченская традиционная культура и этика» (2002);
 учебное пособие 4 класса по чеченским традициям «Ты пришел в этот мир» (2006).

Спектакли по пьесам Мусы Ахмадова 
Чеченский драматический театр имени Ханпаши Нурадилова
 «После землетрясения» (1989);
 «Ушедший за саваном» (1993).

Чеченский государственный театр юного зрителя
 «Похождения блохи» (1988)

Ингушский государственный драматический театр имени И. Базоркина
 комедия «Волчий хвост» (2000)

Ингушский кукольный театр
 «Новые похождения Чирдига» (2001)

Чеченский молодёжный театр «Серло»
 «Башня, построенная на льду»;
 «Денисолт»;
 «Ушедший за саваном»;
 «Время героев»;
 «Новогодние сновидения» (мюзикл).

Грозненский русский драматический театр имени М. Ю. Лермонтова
 «Волки» (2019)

Семья 
Жена — актриса, режиссёр, телеведущая, поэтесса, певица, основатель и художественный руководитель молодёжного театра «Серло», Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Хава Ахмадова. У них три дочери и два сына.

Примечания

Ссылки 
 В Грозном поставили первый мюзикл на чеченском языке
 Когда звезды не гаснут
  Муса Ахмадов: Перед выбором: жить по Богу или по Сатане
 Спектакль, который заставляет думать
 Муса Ахмадов

Литература 
 

Чеченские поэты
Члены Союза писателей Чечни
Народные писатели Чечни
Выпускники Чеченского государственного университета
Заслуженные работники культуры Чечни
Редакторы журналов